Švica je ena od držav ustanoviteljic izbora za Pesem Evrovizije. Je tudi prva zmagovalka tega tekmovanja. Za Švico sta zmagali Lys Assia leta 1956 in Celine Dion leta 1988.

Rezultati 

Države udeleženke Pesmi Evrovizije